Сан-Висе́нти () — топоним в португалоязычных странах:

 Сан-Висенти — второй по величине остров Кабо-Верде.
 Сан-Висенти — посёлок на острове Мадейра.
 Сан-Висенти — муниципалитет в штате Риу-Гранди-ду-Норти, Бразилия.
 Сан-Висенти — муниципалитет в штате Сан-Паулу, Бразилия.

См. также 
 Сан-Висенти-ди-Минас
 Сан-Висенти-ду-Сул
 Сан-Висенти-Феррер — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку
 Сан-Висенти-Феррер — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян